Лагуна дел Пуерто има више значења:

 Лагуна дел Пуерто (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуна дел Пуерто, Серо Гранде (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику